Зо́рина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Зорина, Александра (наст. фамилия Цвикевич; 1899—1973) — немецкая актриса, звезда немого кино.
 
 Зорина, Екатерина Фёдоровна (1932—2010) — советский и российский географ-гидролог, кандидат технических наук, доктор географических наук.
 Зорина, Зоя Александровна (род. 1941) — советский и российский этолог, занимается сравнительным изучением мышления животных.
 Зорина, Зоя Георгиевна (1946—2020) — советский и российский учёный-финноугровед, лингвист, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл.
 Зорина, Ирина Николаевна (род. 1938) — советская и российская переводчица, историк, писательница.
 Зорина, Людмила Александровна (род. 1941) — актриса драматического театра, супруга Олега Янковского.
 
 Зорина, Наталья Александровна (род. 1946) — советская киноактриса и манекенщица.
 Зорина, Татьяна Юрьевна (род. 1956) — советская и российская артистка, вокалистка, сопрано.  Топоним 
 Зорина — река в Костромской области России, приток Вочи.

 См. также 
 Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна
 Зорино